Мюльгайм ( та ) — назва таких населених пунктів:
 Мюльгайм-на-Рурі — місто в Німеччині, Північний Рейн-Вестфалія
 Мюльгайм-Керліх — місто в Німеччині, Рейнланд-Пфальц
 Мюльгайм-на-Дунаї — місто в Німеччині, Баден-Вюртемберг
 Мюльгайм-на-Майні — місто в Німеччині, Гессен
 Мюльгайм-на-Мозелі — громада в Німеччині, Рейнланд-Пфальц
 Мюльгайм-на-Інні — громада в Австрії, Верхня Австрія

Райони міст:
 Мюльгайм (Кельн) (раніше Мюльгайм-на-Рейні) — район міста Кельн в Німеччині, Північний Рейн-Вестфалія
 Мюльгайм (Варштайн) (раніше Мюльгайм-на-Мьоне) — район міста Варштайн в Німеччині, Північний Рейн-Вестфалія
 Мюльгайм (Цюльпіх) — район міста Цюльпіх в Німеччині, Північний Рейн-Вестфалія
 Мюльгайм-ам-Бах — район міста Зульц-на-Неккарі в Німеччині, Баден-Вюртемберг
 Мюльгайм (Остгофен) — район міста Остгофен в Німеччині, Рейнланд-Пфальц

В складі інших громад:
 Мюльгайм (Бланкенгайм) — село в громаді Бланкенгайм в Німеччині, Північний Рейн-Вестфалія
 Мюльгайм (Мернсгайм) — село в громаді Мернсгайм в Німеччині, Баварія
 Мюльгайм-на-Айсі — село в громаді Обріґгайм в Німеччині, Рейнланд-Пфальц

Окрім того:
 Замок Мюльгайм — декілька замків та фортець
 Мюльгайм  (RMS Mülheimein) — вантажне судно, яке розбилося в 2003 році біля Лендс-Енду

Див. також 

 Мюлльгайм